Toyota Previa () — минивэн, выпускаемый Toyota Motor Corporation с 1990-го года. В Японии модель называется Toyota Estima (エスティマ).


Первое поколение

Toyota Estima Lucida 
Toyota Estima Lucida — 8-местный минивэн для внутреннего японского рынка (для европейского рынка Toyota Previa) с условно-капотным кузовом с несколькими вариантами двигателя — бензиновый (инжекторный 2ТZ- FE, 2TZ-FZE с суперчарджерем — 2,4 л) и дизельными турбированными (3C-T, 3C-TE — 2,2 л).  Годы выпуска 1990—1999 гг. В наше время Estima Lucida не производится. Выпускались с автоматической и ручной трансмиссией. Характерной чертой этого минивэна является наличие полного постоянного привода на большинстве разновидностей. В комплектацию часто входят 2 контура кондиционера (один компрессор, два испарителя: в передней панели и задний потолочный с подводом трубок справа под днищем), стеклянная высокая крыша, электрические шторки на окна. Более богатая вариация G Luxury и Aeras. Ближайшие «родственники» в рамках одной марки — Toyota Estima, Toyota Estima Emina различаются габаритными размерами, комплектацией, отделкой.

Второе поколение 

В 2000 году Previa второго поколения была создана на платформе седана Camry и получила традиционную компоновку: двигатель — спереди, привод — на передние колеса. Автомобиль оснащался 2,4-литровым бензиновым двигателем (156 л. с.) или 2-литровым турбодизелем (116 л. с.). Toyota Previa второго поколения не продавалась на американском рынке.

Третье поколение 

Третье поколение Previa дебютировало в 2006 году. Стала доступна гибридная версия, оснащённая фирменной трансмиссией Hybrid Drive Synergy.

Литература 
 Toyota Previa Haynes Repair Manual for 1991 thru 1995 (excludes all-wheel drive and supercharged engine information) / Robert Maddox, John Harold Haynes. — Haynes, 2006. — 328 p. ISBN 1-56392-211-8

Previa